MFJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moala (Figi)